Ниалл Стоукс (, род. 1951, Дублин, Ирландия) — ирландский музыкальный журналист и бессменный редактор независимого журнала Hot Press с момента его основания — в 1977 году. Популяризатор ирландской музыки, в частности много писал о группе U2 в конце 1970-х и на протяжении 1980-х годов. В 2008 году принял участие в The Music Show — выставке посвящённой ирландской музыкальной индустрии организованной . Помимо этого, он был председателем независимой комиссии по радио и телевидению (BCI) в период с 1993-го по 1998 годы. Является автором нескольких книг, в том числе «U2: История за каждой песней» ().

Карьера

Стоукс окончил Университетский колледж Дублина со степенью бакалавра искусств. Во время учёбы он выступал в местной студенческой рок-группе под названием Eyeless, вместе с Нилом Джорданом — будущим кинорежиссёром. Также он был внештатным автором нескольких ирландских изданий, в том числе The Irish Times, до основания музыкального журнала Hot Press. В нынешнее время проживает со своей женой, Мэйрин Шихи, в Дублине.

20 июня 2002 года Стоукс появился в эфире эфиров радиопередачи , посвящённой 25-летию Hot Press. В январе 2008 года он принял участие в записи сингла  в дублинской музыкальной студии Windmill Lane Studios, вместе с U2, The Dubliners и Kila. Также, он снялся в одном из эпизодов музыкальной передачи .

Стоукс неоднократно выступал в качестве эксперта в телепередаче . Помимо этого, он участвовал во многих передачах на дублинском радио, в их числе: , ,  и .

В 2007 году он подал иск в  против известных промоутеров ,  и Джона Макколгана после провала рекламной компании созданного им музея Hot Press Music Hall of Fame. Судебный иск был удовлетворен, по сообщениям, промоутеры понесли существенные издержки.

Награды

В 2008 году Стоукс был признан редактором года на премии PPAI Magazine of the Year Awards.

В 2009 году Стоукс стал лауреатом журналисткой премии . Награда вручалась его соотечественниками: , , группой Snow Patrol, а также Боно и Эджем из U2.

|-
| 2008 || Niall Stokes || PPAI Magazine of the Year Awards – Editor of the Year || 
|-
| 2009 || Niall Stokes || Metor Music Awards – Industry Award || 
|-

Прочие награды 
В 2005 году редакция газеты  включила Стоукса в свой список «пятидесяти самых важных и влиятельных людей в ирландской музыке».

8 марта 2011 года Стоукс стал лауреатом награды за жизненные достижения от ассоциации журналов Ирландии, в брифинге отмечалось: «Ниалл Стоукс основал „Hot Press“ в 1977 году и руководил журналом на протяжении более 30 лет, превратив его в один из самых успешных изданий Ирландии. Также, Ниалл дал старт карьере нескольких известнейших ирландских журналистов».

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт журнала Hot Press
 Hot Press on site at The O2 feat. Niall Stokes (#19)

Выпускники Университетского колледжа Дублина